Fernando Enrique Federico de Hesse-Homburg (en alemán, Ferdinand Heinrich Friedrich von Hessen-Homburg; Homburg, 26 de abril de 1783-ibidem, 24 de marzo de 1866) fue el último landgrave de Hesse-Homburg, desde 1848 hasta su muerte.

Biografía

Carrera militar 

Fernando de Hesse-Homburg era el octavo hijo del landgrave Federico V de Hesse-Homburg y de su esposa, Carolina de Hesse-Darmstadt. Se integró en el ejército austriaco en 1800, a la edad de diecisiete años, sirviendo en el regimiento de coraceros «Carlos de Lorena». Sobre los campos de batalla de las guerras napoleónicas se comportó bravamente, siendo gravemente herido varias veces. Después de la batalla de Leipzig (1813), recibió la mayor distinción del ejército austriaco, la Orden de María Teresa.

Fernando se retiró del servicio activo en 1822 con el grado de general de caballería. Soltero empedernido, se convirtió en un viejo hombre reaccionario. Residió en una modesta construcción adjunta al Castillo de Homburg en compañía de su cuerpo de cazadores y se consagró a sus pasiones, como la caza.

Reinado 
Fernando llegó a la cabeza del landgraviato de Hesse-Homburg después de la muerte de su hermano, Gustavo, el 8 de septiembre de 1848. Dirigió una política económica rigurosa a fin de reabsorber las deudas del Estado. En abril de 1849, tras las revoluciones de 1848 que sacudieron a Europa, sus súbditos reclamaron una constitución. Después de la reunión de la Asamblea Nacional en Fráncfort en mayo de 1849, Fernando de Hesse-Homburg endureció su autoridad. En septiembre de 1850, fue uno de los primeros príncipes alemanes en firmar el sistema constitucional único que rigió a todos los Estados alemanes.

Fernando murió sin descendientes el 24 de marzo de 1866. Fue inhumado en la cripta del castillo de Homburg. Conforme a las reglas de sucesión, Hesse-Homburg pasó a manos del Gran Ducado de Hesse. 

Algunos meses más tarde, tras la guerra austro-prusiana, Hesse-Homburg fue anexionado por el reino de Prusia.

Ancestros

Referencias 
 Jaromir Hirtenfeld: Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder, Wien 1857, pp. 1222-1223
 Constantin von Wurzbach: Hessen-Homburg, Ferdinand Heinrich. En: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 8. Verlag L. C. Zamarski, Viena 1862, pp. 434-436.
 Walther: Ferdinand. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 6, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, p. 690 f.
 Karl Schwartz, Landgraf Friedrich V. von Hessen-Homburg und seine Familie. Aus Archivalien und Familienpapieren, Rudolstadt 1878
 Hessen-Homburg Ferdinand Heinrich Landgf. von. En: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 (ÖBL). Volumen 2, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Viena 1959, p. 305.

Enlaces externos 
 

Landgraves de Hesse-Homburg
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Caballero Comendador de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Orden del León dorado
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Tenientes-mariscales del Ejército del Imperio austríaco